Стрельников, прізвище, відомі носії:

 Стрельников Володимир Костянтинович (1925—2014) — військовий діяч, депутат Верховної Ради України.
 Стрельников Віктор Іванович (нар. 1946) — командувач військов-повітрянними силами України.
 Стрельников Сергій Олександрович ( 1979) — український кіноактор.